Martinuzzi je priimek več znanih ljudi:

 Carlo Martinuzzi (1674—?), stavbenik
 Edvard Martinuzzi (starejši) (1900—1979), dramatik in prevajalec
 Edvard Martinuzzi (mlajši) (1932—1969), igralec in dramatik
 Giorgio Martinuzzi (1482–1551), madžarski kardinal